Нуає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Нуає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Нуає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Нуає () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре